Polens præsidentvalg 1995 blev afholdt 5. november (1. runde) og 19. november (anden runde). Der var oprindeligt 17 kandidater til præsidentposten, 3 af disse, Leszek Moczulski, Marek Markiewicz og Bogdan Pawłowski, trak deres kandidatur til fordel for Lech Wałęsa, mens Lech Kaczyński trak sit til fordel for Jan Olszewski.

Valgdeltagelsen var i første runde 64,70 %, i anden runde 68,23 %.

Resultat

Præsidentvalg 1995, Polens
Politiske valg i 1995